Fouad Benhammou (1972-), un réalisateur, scénariste et monteur français ;
 Mohammed Benhammou (1957-), un universitaire et politologue marocain ;
 Mourad Benhammou (1969-), un batteur et compositeur français de jazz.